Stati Uniti d'America
 Dorrance – città della Contea di Russell, Kansas
 Dorrance – township della Contea di Luzerne, Pennsylvania